L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 22 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Iga Świątek remporte le tournoi en simple, Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Russe Ekaterina Alexandrova, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Biélorusse Viktoria Azarenka, des Tchèques Marie Bouzková et Markéta Vondroušová, des Américaines Jennifer Brady et Alison Riske, de la Belge Elise Mertens, de la Kazakhe Elena Rybakina, de la Suédoise Rebecca Peterson, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Grecque Maria Sakkari, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska et de la Croate Donna Vekić. Elles sont remplacées par Wang Qiang, Zheng Saisai, Kristina Mladenovic, Anastasia Pavlyuchenkova, Laura Siegemund, Veronika Kudermetova, Misaki Doi, Caroline Garcia, Shelby Rogers, Danielle Collins, Jil Teichmann, Zhang Shuai, Anna Blinkova et Christina McHale.

Lauréates 
En simple, la Polonaise et tête de série  Iga Świątek remporte son deuxième titre WTA en écartant la Suissesse et tête de série  Belinda Bencic.

En double, les têtes de série  Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk remportent leur deuxième titre en collaboration en disposant d'Hayley Carter et Luisa Stefani. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Adélaïde
Tennis en Australie en 2021
Tennis en février 2021